Pakarinen ist der Familienname folgender Personen:
 Esa Pakarinen (1911–1989), finnischer Sänger und Schauspieler
 Hanna Pakarinen (* 1981), finnische Rocksängerin
 Iiro Pakarinen (* 1991), finnischer Eishockeyspieler
 Kaija Pakarinen (* 1954), finnische Schauspielerin
 Risto Pakarinen (* 1967), finnischer Journalist und Autor